{{Album ratings
 | rev1 = Allmusic
 | rev1Score = 
 | rev2 = CCM Magazine
 | rev2Score = <ref name=ccm>{{cite web |url=http://www.ccmmagazine.com/magazine/2011/dec/32.htm |title=tobyMAC: Christmas in Diverse City (ForeFront Records) |last=Aspinwall |first=Grace S. |date=December 1, 2011 |work=CCM Magazine |accessdate=December 15, 2013 |pages=32 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20131215191310/http://www.ccmmagazine.com/magazine/2011/dec/32.htm |archivedate=2013-12-15 }}</ref>
 | rev3 = The Christian Manifesto
 | rev3Score = 
 | rev4 = Christian Music Zine
 | rev4Score = 
 | rev5 = Cross Rhythms
 | rev5Score = 
 | rev6 = Jesus Freak Hideout
 | rev6Score = 
 | rev7 = Louder Than the Music
 | rev7Score = 
 | rev8 = New Release Tuesday
 | rev8Score = 
 | rev9 = The Phantom Tollbooth
 | rev9Score = 
}}Christmas in Diverse City — пятый студийный альбом американского исполнителя современной христианской музыки певца Тобимака, вышедший 24 октября 2011 года на лейбле ForeFront.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и
выиграл награду GMA Dove Award в категории «Лучшее оформление альбома (Recorded Music Packaging of the Year)» на 43-й церемонии GMA Dove Awards и имел номинацию «Лучший Рождественский альбом года (Christmas Album of the Year)» (2012).

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы христианской музыки
Альбомы ForeFront Records